De Université Montpellier Sud de France is het consortium van instellingen van hoger onderwijs en onderzoek van de stad Montpellier en de regio Occitanie in Frankrijk.

Profiel 
De drie universiteiten van Montpellier hebben reeds vroeger samengewerkt via de Academische Conferentie van Rectoren van de Universiteiten van de Academie van Montpellier (opgericht in 1990), het Europees Universitair Consortium van Montpellier en Languedoc-Roussillon (opgericht in 1994), en via de oprichting van interuniversitaire diensten

Tegenwoordig zijn de onderwijsinstellingen gegroepeerd in een consortium voor onderzoek en hoger onderwijs. Deze ging van start op 9 juni 2009. Het consortium heeft twee hoofddoelstellingen: de fusie van de universiteiten voorbereiden en het beheren van maatregelen met betrekking tot het zogenaamde Plan campus van de regering. Tussen 2009 en 2011 werd de organisatie voorgezeten door Dominique Deville de Périère, een voormalige rector van de Universiteit van Montpellier I.

Leden 
De stichtende leden zijn:
 Université Montpellier 1
 Université Montpellier 2
 Université Montpellier 3

De partnerinstellingen zijn:
 Internationaal centrum voor hoger onderwijs en landbouwwetenschappen
 Nationale hogeschool voor chemie van Montpellier
 Mijnschool van Alès
 Universiteit van Nîmes
 Universiteit van Perpignan,
 Onderzoeksinstituut voor Ontwikkeling (IRD)
 Centrum voor internationale samenwerking in landbouwwetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling (CIRAD)
 Academisch ziekenhuis van Montpellier
 institut régional du travail social (Regionaal instituut voor sociaal werk) van Montpellier
 centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Regionaal centrum voor universitaire en geschoolde werken) (CROUS) van Montpellier
 de regio Occitanie
 de stad Montpellier.

Montpellier
Montpellier